

Algemeen 
bras (schoot), een lijn op een dwarsgetuigd schip
Bras (bier), een Belgisch bier
Bras (veevoer), gekookt veevoer

Personen 
Kick Bras (1949), een Nederlandse predikant
Mart Bras (1950), een voormalig Nederlands waterpolospeler
Michel Bras, een Nederlandse kok
Martine Bras (1978), een Nederlands wielrenster
John Braspennincx, (1914-2008), een Nederlands wielrenner, bijgenaamd D'n Bras

Geografie 
Bras (Libramont-Chevigny), een deelgemeente van de Belgische gemeente Libramont-Chevigny
Bras (Bastenaken), een plaats in de Belgische gemeente Bastenaken
Bras (Indonesië), een eiland in de Mapia-eilanden (Papoea, Indonesië)
Brás Pires, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Bras d'Ormeer, een brede riviermonding op het Canadese Cape Bretoneiland
De Bras, een wijk in Den Haag

Frankrijk 
Bras (Var), een plaats in het Franse departement Var
Bras-sur-Meuse, een gemeente in het Franse departement Meuse
Bras-d'Asse, een gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence

Frans gebied in Afrika 
Kanton Bras-Panon, een kanton op het Afrikaanse eiland Réunion
Bras-Panon, een gemeente op het Afrikaanse eiland Réunion

Zie ook 
Bra (doorverwijspagina)
Brass (doorverwijspagina)
 Quatrebras (doorverwijspagina)